HMS Dragon war der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy, abgeleitet vom englischen Wort für Drache (Mythologie):

 Die erste Dragon war eine Fregatte der 4. Klasse mit 38 Kanonen, die 1647 vom Stapel lief, 1690 und 1707 umgebaut wurde und 1711 durch Strandung verloren ging.
 Die zweite Dragon, ein 50-Kanonen-Linienschiff, lief unter dem Namen HMS Ormonde vom Stapel, wurde 1715 in HMS Dragon umbenannt und 1733 abgewrackt.
 Die dritte Dragon war ein Linienschiff mit 60 Kanonen, lief 1736 vom Stapel und wurde 1757 als Wellenbrecher versenkt.
 Die vierte Dragon, ein 74-Kanonen-Schiff der Bellona-Klasse, lief 1760 vom Stapel und wurde 1784 verkauft.
 Die fünfte HMS Dragon war ein weiterer Zweidecker mit 74 Kanonen, der von 1798 bis 1815 in Dienst war, 1842 in HMS Fame umbenannt, als Wohnschiff verwandt und 1850 abgewrackt wurde. 
 Die sechste HMS Dragon war eine Schrauben-Sloop mit 6 Kanonen, die 1878 vom Stapel lief und 1892 verkauft wurde.
 Die siebente HMS Dragon, ein Torpedobootszerstörer der Banshee-Klasse, lief 1894 vom Stapel und wurde 1912 veräußert.
 Die achte HMS Dragon (D46) war ein Leichter Kreuzer der Danae-Klasse, der 1918 in Dienst gestellt, 1943 an die Polnische Marine abgegeben und 1944 nach Torpedierung durch einen Neger vor dem Mulberry-Hafen als Wellenbrecher versenkt wurde.
 Die neunte HMS Dragon (D35) ist ein im November 2008 vom Stapel gelaufener Zerstörer der Daring-Klasse, der am 20. April 2012 in Dienst gestellt wurde.

Siehe auch:
 Dragon (Begriffsklärung)
 Drache (Begriffsklärung)

Dragon